Stachys officinalis subsp. officinalis es una subespecie de planta herbácea perenne perteneciente a la familia de las lamiáceas. Es originaria de 
Europa hasta el Cáucaso.

En The Plant List está considerada un sinónimo de Stachys officinalis

Descripción 
Tiene las flores de color rosa purpúreo y se producen en densas cabezas por encima de una espesa capa de hojas arrugadas. Las plantas alcanzan cerca de 50 cm de alto cuando está en flor a mediados de verano.

Sinonimia 

 Betonica hirta Leyss., Fl. Halens.: 109 (1761), nom. illeg.
 Betonica danica Mill., Gard. Dict. ed. 8: 2 (1768).
 Betonica incana Mill., Gard. Dict. ed. 8: 5 (1768).
 Betonica monieri Gouan, Ill. Observ. Bot.: 36 (1773).
 Betonica purpurea Gilib., Fl. Lit. Inch. 1: 82 (1782), opus utique oppr.
 Betonica stricta Sol. in W.T.Aiton, Hort. Kew. 2: 299 (1789).
 Betonica montana Lej., Fl. Spa 2: 24 (1813).
 Betonica nutans Kit. ex Schult., Oestr. Fl., ed. 2, 2: 146 (1814).
 Betonica affinis Wender., Flora 9: 353 (1826).
 Betonica foliosa C.Presl, Fl. Sicul.: 37 (1826).
 Betonica legitima Link, Handbuch 1: 476 (1829).
 Betonica recurvidens Peterm., Fl. Lips. Excurs.: 444 (1838).
 Betonica glabrata K.Koch, Linnaea 21: 684 (1849).
 Betonica alpigena Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 540 (1866).
 Betonica angustifolia Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 97 (1868).
 Betonica brachystachya Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 98 (1868).
 Betonica drymophila Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 100 (1868).
 Betonica grandifolia Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 101 (1868).
 Betonica hylebium Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 101 (1868).
 Betonica laxata Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 96 (1868).
 Betonica leiocalyx Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 95 (1868).
 Betonica monticola Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 95 (1868).
 Betonica nemorosa Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 98 (1868).
 Betonica occitana Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 97 (1868).
 Betonica parvula Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 94 (1868).
 Betonica polyclada Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 102 (1868).
 Betonica pratensis Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 96 (1868).
 Betonica psilostachys Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 97 (1868).
 Betonica pyrenaica Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 94 (1868).
 Betonica recurva Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 102 (1868).
 Betonica rigida Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 103 (1868).
 Betonica rusticana Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 96 (1868).
 Betonica sabauda Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 93 (1868).
 Betonica stricticaulis Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 99 (1868).
 Betonica subcarnea Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 98 (1868).
 Betonica valdepubens Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 103 (1868).
 Betonica validula Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 103 (1868).
 Betonica virescens Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 99 (1868).
 Betonica virgultorum Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 100 (1868).
 Betonica clementei Pérez Lara, Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 400 (1882).
 Betonica glabriflora Borbás, Geogr. Atq. Enum. Pl. Comit. Castrif.: 222 (1888).
 Betonica purpurea Bubani, Fl. Pyren. 1: 449 (1897).
 Betonica bulgarica Degen & Nejceff, God. Sofijsk. Univ. 2: 142 (1905).
 Stachys danica (Mill.) Schinz & Thell., Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 53: 560 (1908).
 Betonica vulgaris Rota in Bég., Fl. Padov.: 272 (1910).
 Stachys stricta (Sol.) Dalla Torre & Sarnth., Fl. Tirol 6(3): 181 (1912), nom. illeg.
 Stachys glabriflora (Borbás) Rossi, Magyar Bot. Lapok 12: 89 (1913).
 Betonica officinalis subsp. skipetarum Jáv., Bot. Közlem. 19: 27 (1921).
 Stachys bulgarica (Degen & Nejceff) Hayek, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(2): 281 (1929).
 Betonica bjelorussica Kossko ex Klokov, in Fl. RSS Ucr. 9: 651 (1960).
 Betonica brachydonta Klokov, in Fl. RSS Ucr. 9: 649 (1960).
 Betonica fusca Klokov, in Fl. RSS Ucr. 9: 652 (1960).
 Betonica peraucta Klokov, in Fl. RSS Ucr. 9: 650 (1960).
 Stachys monieri (Gouan) P.W.Ball, Bot. J. Linn. Soc. 65: 356 (1972).

Referencias

Enlaces externos

 Imágenes en Google

officinalis